Léman oder Leman steht für:
 Leman, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 französischer Name des Genfersees (Le Léman)
 Léman (Département), ehemaliges französisches Département
 Kanton Léman, ehemaliger Schweizer Kanton
 Leman GmbH & Co. KG (bis 2009: Essig- & Senffabrik Ph. Leman GmbH), deutscher Lebensmittelhersteller
 LeMan, türkisches Satiremagazin

Siehe auch:
 Léman 2030
 Leeman
 Lemann